"Fruitland" pode significar:
 Fruitland (Maryland)
 Fruitland (Idaho)
 Fruitland (Iowa)
 Fruitland Park
 Upper Fruitland (Novo México)

Desambiguações de topônimos